Nazwa Cruiser odnosiła się do kilku samochodów z nadwoziem typu kombi produkowanych na przestrzeni lat przez amerykańską firmę Oldsmobile:

 Oldsmobile Custom Cruiser (1971-1992)
 Oldsmobile Cutlass Cruiser (1978-1996)
 Oldsmobile Vista Cruiser (1964-1977)

Cruiser